Karakter
 Csingiling, mesehős szereplő (egy számítógépes animációs figura főszereplésével)

Összefoglaló
 A Csingiling-filmek listája, a Csingiling-filmek összefoglaló lapja.

Mozifilmek
 Csingiling, amerikai egész estés 3D-s számítógépes animációs film. (2008-ban bemutatott animációs fantasy-kalandfilm Bradley Raymond rendezésében)
 Csingiling és az elveszett kincs, amerikai egész estés 3D-s számítógépes animációs film. (2009-ben bemutatott animációs fantasy-kalandfilm Klay Hall rendezésében)
 Csingiling és a nagy tündérmentés, amerikai egész estés 3D-s számítógépes animációs film. (2010-ben bemutatott animációs fantasy-kalandfilm Bradley Raymond rendezésében)
 Csingiling: A szárnyak titka, amerikai egész estés 3D-s számítógépes animációs film. (2012-ben bemutatott animációs fantasy-kalandfilm Roberts Gannaway és Peggy Holmes rendezésében)
 Csingiling és a kalóztündér, amerikai egész estés 3D-s számítógépes animációs film. (2014-ben bemutatott animációs fantasy-kalandfilm Peggy Holmes rendezésében)
 Csingiling és a Soharém legendája, amerikai egész estés 3D-s számítógépes animációs film. (2015-ben bemutatott animációs fantasy-kalandfilm Steve Loter rendezésében)

Tévéfilm
 Csingiling és a nagy verseny, amerikai televíziós 3D-s számítógépes animációs film. (2011-ben bemutatott animációs sport film Bradley Raymond rendezésében)